Wolkenschloss steht für:
 Wolkenschloss (Blautopfhöhle), Höhlenregion
 Wimanmek-Palast, Bangkok 
Siehe auch:
Schloß in den Wolken 
Das Schloss im Himmel
 Wolkenburg